De Spaanse voetbalclub Real Madrid speelt sinds 1955 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Real Madrid

 2022/23: I.v.m. de oorlog in Oekraïne werd de uitwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk in Warschau gespeeld.

Overzicht per tegenstander 
Onderstaande verdeling per associatie op alfabetische volgorde. Ploeg waar het meest recent nog tegen gespeeld is als eerste onder het land vermeld. Bijgewerkt t/m winterstop 21/22.

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Spanje
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Real Madrid
Real Madrid